La Ilfishalle, chiamata solitamente solo Ilfis è una pista di ghiaccio in Svizzera, situata a Langnau im Emmental e deve il suo nome al fiume Ilfis che scorre accanto alla pista.

Aperta nel 1976, è la pista ufficiale del Langnau, squadra della LNA del campionato svizzero di hockey su ghiaccio. Contiene 6.050 posti di cui 3.000 seduti ed è la pista più piccola di tutta la LNA.

Nel 2012, la Ilfishalle è stata rinnovata, portando la capacità da 6.300 a 6.050 spettatori. Il costo totale del progetto è stato di più di 33 milioni di franchi.

Note

Altri progetti 

Sport a Langnau im Emmental